De UMMC Cup 2015 was een basketbaltoernooi in Europa die in Jekaterinenburg tussen 28 september 2015 en 30 september 2015 werd gehouden. Vier top teams uit EuroLeague Women namen deel aan dit toernooi - UMMC Jekaterinenburg, Good Angels Košice, Luleå BBK en Uniqa Sopron. UMMC won het goud op het einde.

Eindklassering 

UMMC Cup